Кубок угорської ліги 2008—2009 — 2-й розіграш Кубка угорської ліги. У змаганні брали участь 24 команди. Титул вдруге поспіль здобув Фегервар.

Груповий раунд 
Матчі були зіграні з 1 жовтня 2008 до 15 лютого 2009 року.

Група А 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Група D 

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|3/25 березня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|4/17 березня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|4/26 березня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|5/25 березня 2009

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|29 березня/8 квітня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|29 березня/9 квітня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок угорської ліги на soccerway 

2008–2009
2008 у футболі
2009 у футболі
2008 в угорському спорті
2009 в угорському спорті